Roseograndinia är ett släkte av svampar. Roseograndinia ingår i familjen Phanerochaetaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Roseograndinia